Landstingsvalet 1970 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1970 Statistiska centralbyrån

Noter

1970
Val 1970
Politik i Sverige 1970